Příjmení Weller má následující nositele:
 Clemens Weller (1838–1900), dánský fotograf
 Friedrich Weller († 1945), československý sudetoněmecký politik
 Hermann Weller (1878–1956), německý básník a jazykovědec
 Keith Weller (1946–2004), anglický fotbalista
 Mary Louise Wellerová (* 1946), americká herečka
 Paul Weller (* 1958), anglický zpěvák
 Peter Weller (* 1947), americký herec
 Ronny Weller (* 1969), německý vzpěrač
 Thomas Huckle Weller (1915–2008), americký parazitolog, laureát Nobelovy ceny
 Walter Weller (1939–2015), rakouský dirigent